Lashoff ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Lashoff (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Matt Lashoff (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler